Cheater steht für:

 Computerspieler, der einen Cheat einsetzt (Betrüger)

Cheater ist der Familienname folgender Personen:

 Millie Cheater (1927–2003), kanadische Sprinterin
 Murray Cheater (1947–2020), neuseeländischer Hammerwerfer

Siehe auch:
 Cheat, Cheaters